Litwinenko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Walterowitsch Litwinenko (1962–2006), russischer und britischer Nachrichtendienstler
 Alexei Litwinenko (* 1980), kasachischer Eishockeyspieler
 Alina Litwinenko (* 1995), kirgisische Fußballspielerin
 Tetjana Lytwynenko (* um 1960), ukrainische Badmintonspielerin (russisch Tatjana Litwinenko)
 Wladimir Stefanowitsch Litwinenko (* 1955), russischer Bergbauwissenschaftler und Universitätsrektor